Кениантропы () — древний род гоминидов, живший в плиоцене около 3,2—3,5 млн лет назад.

Останки кениантропа были обнаружены группой Мив Лики на берегу озера Туркана (бывшее Рудольф) в 1999 году. По мнению первооткрывателей, не австралопитеки, а именно кениантроп является прямым предком человека. В переводе с латыни Kenyanthropus platyops означает «плосколицый кенийский человек». Кроме вида K. platyops, Лики относит к роду Kenyanthropus ещё и вид Homo rudolfensis. Другие же антропологи классифицируют кениантропа как отдельный вид австралопитеков — Australopithecus platyops или интерпретируют его в качестве одного из индивидов австралопитека афарского.

В кенийском местонахождении Ломекви 3 (Lomekwi 3) на западном берегу Турканы, недалеко от места находки кениантропа, в 2015 году были найдены и древнейшие в мире каменные орудия возрастом 3,3 млн лет, что на 700 тыс. лет старше, чем орудия из эфиопского местонахождения Гона (Gona).

Общая морфология моляров и премоляров у K. platyops наиболее близка по морфологии к Australopithecus afarensis, и отличается от восточноафриканских ранних Homo.

Примечания

Литература 
 Leakey, M. G., et al (2001). New hominin genus from eastern Africa shows diverse middle Pliocene lineages, Nature, Volume 410, pgs. 433—440
 Lieberman, D. E. (2001). Another face in our family tree, Nature, Volume 410, pgs. 419—420
 Cela-Conde, C. J. and Altaba, C. R. (2002). Multiplying genera vs. moving species: a new proposal for the family Hominidae, South African Journal of Science, Volume 98, pgs. 229—232

Ссылки 
 Виноградов_Происхождение человека (Плосколицый, оррорин и другие кадаббы: наше фамильное древо снова ветвится)
 Вокруг Света / Издания / Журнал <Вокруг света> / Архив номеров / / 2003 / Май / Наследники по прямой
 Kenyanthropus.com
 BBC Science article about importance of Kenyanthropus Platyops
 A picture of Kenyathropus-Platyops at the American Museum of Natural History
 Kenyanthropus platyops на портале Антропогенез.ру

Предки человека
†
Вымершие гоминиды
Млекопитающие плиоцена